Meckenheim – città del circondario del Reno-Sieg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Meckenheim – comune del circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)